Монберо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Казер. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31362.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 210 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 117 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 85 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 85 активных жителей работали 74 человека (44 мужчины и 30 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 32 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна